Tangl ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Tangl (1897–1979), deutscher Linguist
 Eduard Tangl (1848–1905), deutscher Botaniker
 Franz Tangl (1866–1917), ungarischer Physiologe und Pathologe
 Georgine Tangl (1893–1972), österreichische Historikerin
 Karlmann Tangl (1799–1866), österreichischer Historiker und Philologe
 Michael Tangl (1861–1921), österreichischer Historiker und Diplomatiker

Siehe auch:
 Tangel
 Dangl
 Taugl